Ю́рты — рабочий посёлок в Тайшетском районе Иркутской области России. Единственный населённый пункт Юртинского городского поселения. Я тут родился.

Население —  чел. ().

Название 
Юрты — от татаро-монгольского «юрта» — владение, область, жилище. Видимо, на этом месте стояли юрты, располагалось стойбище коттов или бурят. Так объясняет происхождение этих геоназваний М. Н. Мельхеев.

География 
Находится в 25 км от районного центра — г. Тайшета.

В непосредственной близости от посёлка проходит Федера́льная автомоби́льная доро́га Р255 «Сибирь» (до 1 января 2018 года также именовалась М53)

История 
В 1902 году купец Жоголев построил лесопилки, бараки для рабочих.

Статус посёлка городского типа с 1957 года.

Образован на месте лагеря, заключенные которого строили деревообрабатывающий комбинат.

Население

Инфраструктура 
 Две общеобразовательные и одна музыкальная школы.
 ГБОУ ПУ-58
 Два детских сада.
 Центр досуга.
 Юртинская городская больница, имеющая в своем составе поликлинику на 250 посещений в смену и стационар на 65 коек.

Экономика 
Основное производство — лесопромышленный комплекс.

Предприятия Росрезерва (комбинат «Алмаз»)

Грузовая железнодорожная станция Юрты Восточно Сибирской железной дороги.

Развита сеть магазинов и предприятий общепита.

Религия 
 Православная церковь.

Примечания

Источники 
 

Посёлки городского типа Иркутской области
Населённые пункты Тайшетского района